Jacques De Ruyck (politicus) (1946), een Belgisch politicus
 Jacques De Ruyck (hoogleraar) (1952), een Belgisch hoogleraar